Sztuka
 Lew w zimie − sztuka autorstwa Jamesa Goldmana, wystawiana na Broadwayu w 1966 roku

Filmy
 Lew w zimie (film 1968) − brytyjski dramat historyczny w reżyserii Anthony'ego Harveya.
 Lew w zimie (film 2003) − amerykański film dramatyczny w reżyserii Andrieja Konczałowskiego.